Авіакомпанії Мальти — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Мальті.

Див. також 
 Аеропорти Мальти

Примітки

Посилання